Birkfellner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Birkfellner (* 1976), österreichischer Judoka
 Gerhard Birkfellner (1941–2011), österreichischer Slawist
 Thomas Birgfellner (* 1975), österreichischer Journalist

Birkfellner steht außerdem für:

 (202686) Birkfellner, einen Asteroiden, benannt nach Wolfgang Birkfellner (* 1970), einem österreichischen Medizinphysiker und Amateurastronomen